Акимовское () — село,
Новогупаловский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321585605. Население по переписи 2001 года составляло 7 человек.

Географическое положение 
Село Акимовское находится в 3,5 км от села Солёное.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1918 год — дата основания как хутор Акимово.

Примечания